IIHF Verdensmesterskabet 2024 bliver det 88. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF. Mesterskabet skal afvikles i Tjekkiet, der bliver VM-værtsland 11. gang, hvis man medregner de otte VM-turneringer, der blev spillet i Tjekkoslovakiet fra 1933 til 1992.

VM

Værtsland 

På IIHF's halvårskongres i september 2018 i Malta fremlagde de nationale ishockeyforbund i Rusland, Sverige og Tjekkiet et fælles forslag om at IIHF ved kongressen i maj 2019 i Bratislava fastlagde værtskaberne for VM-turneringerne i 2023, 2024 og 2025 på en gang, således at værtskaberne for de tre mesterskaber blev tildelt henholdvis Rusland, Tjekkiet og Sverige. Forslaget blev godkendt af halvårskongressen med det forbehold, at de øvrige nationer fik mulighed for at byde på et af de tre værtskaber indtil 15. januar 2019. Den 24. maj 2019 godkedte IIHF's årskongres, at mesterskabet blev afviklet i Tjekkiet.

Følgende er udpeget som spillesteder:
 O2 Arena, Prag
 Ostravar Arena, Ostrava

Referencer

Eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 

2024
Ishockey i 2024